Села:
 Сухий Яр — Донецька область, Покровський район
 Сухий Яр — Київська область, Ставищенський район
 Сухий Яр — Харківська область, Ізюмський район
Заказник:
 Сухий Яр — загальнозоологічний заказник у межах Зіньківського району Полтавської області